ТБМ — многозначная аббревиатура:

 ТБМ — общество белорусского языка имени Франциска Скорины — 
 ТБМ — тонкое биологическое машиностроение
 ТБМ — ТНК-ВР Менеджмент — управляющая компания ТНК-ВР

См. также 

 ТБМО — трансформатор тока с бумажно-масляной изоляцией опорный
 ТБМП — тяжёлая боевая машина пехоты
  — аббревиатура латиницей